Percy steht für:
 Percy (Vorname), männlicher Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Percy (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Percy (Adelsgeschlecht), englisches Adelsgeschlecht
 Percy (Film), indischer Spielfilm von Pervez Merwanji (1989)
 Percy (2020), Filmbiographisches Drama von Clark Johnson
 Percy Society, literarische Gesellschaft in London
 Percy Stuart, deutsche Abenteuerserie nach Karl Heinz Zeitler (1969–1972)

Percy ist der Name folgender

Gemeinden in Frankreich:
 Percy (Isère) im Département Isère
 Percy (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Percy-en-Auge im Département Calvados

Orte in Kanada:
 Percy Lake, Ontario

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Percy (Illinois)
 Percy (Mississippi)
 Percy (New Hampshire)
 Percy (Pennsylvania)
 Percy Peaks, Berg im Coos County, New Hampshire, Vereinigte Staaten
 Percy Islands (Alaska), Inselgruppe in Prince of Wales-Outer Ketchikan

Orte in Australien:
 Percy Islands (Australien), Inselgruppe in Queensland

geografischer Objekte: